Вихід, реалізація — спосіб, що застосовується інвесторами, що беруть участь у викупі, для здійснення (реалізації) усіх чи частини своїх інвестицій. Звичайно вихід здійснюється шляхом випуску акцій на ринок чи прямим продажем. Велике поширення останнім часом одержали вторинний викуп чи рекапіталізація.

Економіка